Воло́шин — русская фамилия. Женская форма — Воло́шина.

Волошин 

 Волошин, Августин Иванович (1874—1945) — первый президент Карпатской Украины.
 
 
 Волошин, Анатолий Борисович (род. 1946) — городской голова города Черкассы.
 Волошин, Андрей Максимович (1906—1974) — Герой Советского Союза.
 Волошин, Антон Дмитриевич (1987—2014) — российский звукорежиссёр.
 Волошин, Артур Владимирович (1973—1995) — Герой Российской Федерации.
 Волошин, Викентий Валерьевич (род. 2001) — украинский футболист.
 Волошин, Вячеслав Степанович (род. 1952) — украинский учёный, ректор Приазовского государственного технического университета.
 Волошин, Дмитрий Сергеевич (род. 1994) — молдавский футболист.
 
 Волошин, Игорь Павлович (род. 1974) — российский кинорежиссёр и сценарист, актёр.
 Волошин, Лаврентий Иванович (1897—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Волошин, Максимилиан Александрович (1877—1932) — русский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик, общественный деятель.
 Волошин, Мефодий Данилович (1923—1991) — Герой Советского Союза.
 
 
 Волошин, Павел Петрович (1891—1937) — белорусский общественно-политический деятель, публицист.
 Волошин, Ростислав Павлович (1911—1944) — деятель ОУН, один из организаторов и военачальников УПА.



См. также 
 Волошино
 Волошинов